Scorpio (lateinisch für Skorpion) steht für:
 Scorpio, das Sternbild Skorpion
 Scorpio (Gattung), eine Gattung der Skorpione
 Scorpio (Comic), ein italienisches Comicmagazin
 Scorpio (Automobil), Sportwagen
 Scorpio, der Killer (OT: Scorpio, 1973), US-amerikanischer Actionfilm
 Ford Scorpio, ein Pkw-Modell von Ford
 Mahindra Scorpio, ein Pkw-Modell des indischen Herstellers Mahindra
 EADS Scorpio, ein unbemanntes Luftfahrzeug von EADS
 ROV Scorpio, ein Tauchroboter der Royal Navy
 FKP Scorpio, ein Veranstaltungsunternehmen
 Scorpio Peaks, Gebirge im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Scorpion
 Skorpion (Begriffsklärung)